Перибея () — персонаж древнегреческой мифологии.. 

Дочь Гиппоноя из Олена («на скале Оленийской» в Элиде, около брега реки Пира). Вторая жена Ойнея.

Соблазнена Гиппостратом, и Гиппоной послал её к Ойнею, поручив убить её; либо соблазнена Ойнеем. Согласно «Фиваиде», Ойней взял её как награду при завоевании Олена. Гигин называет её «пленница».

По рассказу Диодора, Перибея забеременела от Ареса, Гиппоной отправил её к Ойнею и поручил убить, но тот женился на ней, она родила Тидея.

Действующее лицо трагедии Пакувия «Перибея» (наряду с Ойнеем).

Примечания 

Героини древнегреческих мифов
Мифы Этолии